Glücksmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Glücksmann (1913–1999), deutscher Jurist
 Frieda Glücksmann (1890–1971), jüdische Sozialpädagogin
 Heinrich Glücksmann (1863–1943), österreichischer Dramaturg des „Deutschen Volkstheaters“ in Wien, Kulturjournalist und Pazifist

Siehe auch:
 Glucksmann